Totul e bine când se termină cu bine  (sau  Totul e bine când se sfârșește cu bine ) este o expresie folosită frecvent folosită atunci când un șir de evenimente au un sfârșit pozitiv în ciuda a tot felul de întorsături neașteptate între bine și rău, care au avut loc în decursul acelor evenimente.

Este probabil, că expresia a devenit cunoscută publicului larg din cauza piesei de teatru, comedia  All's Well That Ends Well  — în română,  Totul e bine când se termină cu bine  — a lui William Shakespeare, probabil scrisă între 1604 - 1605, dar publicată prima dată doar în ediția First Folio, în 1623.

Cinema 
  All's Well That Ends Well  – film din 1906, regizat de Alf Collins
  All's Well That Ends Well  – film din 1914, regizat de Carl Gregory
  All's Well That Ends Well  – film din 2012, regizat de John Dove

 Muzică 
  All's Well That Ends Well  – album muzical live al grupului muzical Man din 1977
  All's Well That Ends Well  – album muzical al Chiodos din 2005
  All's Well That Ends Well  – album  muzical al Steve Lukather din 2010

Teatru 
  Totul e bine când se termină cu bine  ( All's Well That Ends Well ) – comedie de William Shakespeare

Televiziune 
 All's Well That Ends Well, un episod din 1981 al seriilor de televiziune BBC Television Shakespeare

A se vedea și 
 All's Well, Ends Well, film comedie din 1992, realizat în Hong Kong, și cele alte cinci filme, derivate ale primului

^ Totul e bine ...